A fluorose é causada por excesso de ingestão de flúor.

Fluorose pode referir-se a:

 Fluorose dentária
 Fluorose óssea (também conhecida como osteofluorose)

Desambiguação